Złombol – polski program dokumentalny emitowany na antenie Canal+ od 6 stycznia 2020.

Charakterystyka programu 
W programie przybliżane są kulisy największego rajdu charytatywnego, polegającego na pokonaniu ok. 2500 km samochodem produkcji z okresu PRL. Pierwsza seria przybliżała kulisy 13. edycji rajdu, w której uczestnicy mieli za zadanie pokonać trasę z Katowic do gór Wicklow w Irlandii.

Opisy odcinków

Odcinek 1. 
Do startu rajdu charytatywnego "Złombol" został jeden dzień. Przygotowania trwają. Organizatorzy dopinają wszystkie kwestie organizacyjne, a ekipy z całej Polski muszą dotrzeć do Katowic na czas. Pakowanie bagażu na 5-dniowy rajd przez Europę jest wyzwaniem, zwłaszcza, kiedy trzeba zabrać ze sobą wszystkie możliwe zapasowe części do samochodu. Widzowie poznają bohaterów w ich rodzinnych miastach oraz ich wozy. Kamera Canal+ śledzi ekipę Jarka, czyli warsztat na kółkach, trójkę przyjaciół z Warszawy podróżujących czerwonym Żukiem i rodowitych Ślązaków w Ładzie. Ponad 400 załóg dociera pod katowicki spodek, zaczyna się odliczanie do startu.

Odcinek 2. 
29 czerwca w południe Złombol startuje z Katowic. Setki załóg wyrusza swoim i pojazdami w drogę do Irlandii. Kilkanaście kilometrów od Katowic zaczynają się dla bohaterów pierwsze przeszkody. Team Sznurówie, czyli Agacie i Michałowi jadącymi Polonezem zaczyna dymić się instalacja. Z powodu bardzo wysokiej temperatury wszystkie ekipy muszą dostosować swoje samochody do warunków atmosferycznych. Organizator zatrzymuje się przy awarii jednej z załóg. Żeby zdążyć na czas do Irlandii, pod kod koniec pierwszego dnia ekipy powinny przekroczyć granicę Niemiec.

Odcinek 3. 
Drugi dzień Złombola - część ekip dotarła poprzedniego dnia w okolice Drezna, innym udało się dojechać do środkowych Niemiec. Bohaterowie pakują się i wyruszają rano z kempingów, aby zdążyć na pierwsze promy do Anglii.

Odcinek 4. 
Dzień trzeci część ekip rozpoczyna na kempingu, w hotelu, a inni na parkingu przy drodze, jak Agrodex Rally Team. Podczas kiedy ekipa „Czekając na lawetę” zajada się jajecznicą z teamem z Żuka, organizator - Marcin - wjeżdża do Eurotunelu. Złombolowicze zwalczają trudności z samochodami, które nie chcą odpalić. Przeszkodą okazują się być korki, w których utknęli bohaterowie.

Odcinek 5. 
Czwartego dnia rajdu wszyscy są już w Anglii. Uczestnikom rajdu charytatywnego zostały tylko dwa dni do mety. Sznurówa nad ranem naprawia zepsute koło, a Agrodex Rally Team dołącza do ekipy - Kantyny - wspólnie starają się rozwiązać awarię ich samochodu. Czerwonemu Żukowi w połowie trasy kończy się paliwo, przy okazji do ich ekipy dołącza autostopowicz z Francji. Marcin, który odpowiada za organizację imprezy, spotyka na trasie jedną z większych atrakcji Złombola - czarnego Autosana teamu Husarria, z którym wybierają się do warsztatu w Irlandii.

Odcinek 6. 
Trwa ostatni dzień rajdu, bohaterowie przygotowują się do wjazdu na metę, która mieści się na ogromnej łące w Wicklow. Uczestnicy zadbali o zakończenie rajdu, przywożąc piec i organizując wspólne robienie pizzy dla wszystkich. Są dymiarki, głośniki i impreza na dachach aut. Na mecie odbywa się też rozliczenie z zawartych zakładów - jeśli ktoś uznał, że ogoli się na łyso, jeśli uda mu się dojechać swoim Polonezem do Irlandii, to teraz musi ponieść tego konsekwencje. „Jest ciężko, ale było warto” - złombolowicze w podsumowaniu 13. edycji rajdu.

Bibliografia

Zobacz też 
 Złombol

Linki zewnętrzne 
 Program na stronie producenta wykonawczego
 
 IMDb

Polskie programy telewizyjne